
Molekulska formula -{C7H5NO}- se može odnositi na:

 Benzizoksazol
 Benzoksazol
 Fenilizocijanat